Kirkebygda (Enebakk)
 Kyrkjebygda (Åseral)